Stora Lövö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Lövö, Ingå, Nyland, 
 Stora Lövö, Kyrkslätt, Nyland, 
 Stora Lövö, Esbo, Nyland,

Se även
Lilla Lövö
Lövö (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar